Limbe kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Pulau Lembeh, ö, Sulawesi Utara,

Kamerun 

 Limbe, Kamerun, Sydvästra regionen, 

Robotskapade Indonesienförgreningar
Robotskapade Kamerunförgreningar